Příjmení Petrželka nosí více významných osobností:

 Bohuslav Petrželka (1890–1970) – český katolický kněz, doktor teologie a filozofie, profesor
 Věra Petrželková (* 1950) – česká a československá politička
 Vilém Petrželka (1889–1967) – český dirigent, hudební skladatel a pedagog

Související články 
 Petržela
 Petržalka